Hasselberg steht für
 Hasselberg, Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Hasselberg (Hasloch), Ortsteil der Gemeinde Hasloch, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Hasselberg (Radewege), Erhebung in der Gemeinde Beetzsee, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Hasselberg (Ketzür), Erhebung in der Gemeinde Beetzseeheide, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

Personen:
 Alfred Hasselberg (1908–1950), deutscher Jurist und SS-Führer
 Heinz Hasselberg (1914–1989), deutscher Radrennfahrer
 Per Hasselberg (1850–1894), schwedischer Bildhauer